ZA poate fi:

 Africa de Sud, codul ISO 3166-1 al acestei țări, din olandeză: Zuid-Afrika
 .za, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Africa de Sud
 Zambia, codul FIPS 10-4 al acestei țări

Legături externe 
  „za” la acronymfinder.com